Иолк — многозначный термин

 Иолк — древнегреческий город, лежащий в глубине Пагассийского залива.
 Иолк, Евгений Сигизмундович (1900—1937) — советский востоковед, разведчик, автор научных и публицистических работ.